Ізраїль на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли дев'яносто спортсменів у п'ятнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Офіційний вебсайт олімпійського руху Ізраїлю 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020